Чалково — деревня в Бардымском районе Пермского края. Входит в состав Бардымского сельского поселения.

Находится примерно в 7 км к северу от центра села Барда.

Население 
По результатам переписи 2010 года численность населения составила 85 человек, в том числе 36 мужчин и 49 женщин.

В 2005 году численность населения составляла 147 человек.

В 1926 году в селе проживало 431 башкир.

Улицы 
 улица 1 Мая
 Тулвинская улица
 Зелёная улица

Примечания  

 

Населённые пункты Бардымского района